Мервіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Мервіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор
 Мервіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Об
 Мервіль-Франсвіль-Плаж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос.